RN7 oder RN 7 steht für:
 Route nationale 7, Nationalstraße in Frankreich
 RN7 (Benin), Fernstraße in Benin
 RN7 (Dschibuti), Fernstraße in Dschibuti
 Route nationale 7 (Madagaskar), Nationalstraße in Madagaskar
 RN7 (Mali), Fernstraße in Mali
 RN7, Fernstraße in Niger, siehe N7 (Niger)
 RN7 (niederländischer Sender), niederländischer Radio- und Fernsehsender aus Nijmegen